— японская рок-группа, образованная в 2007 году в Кобэ (префектура Хёго) четырьмя музыкантами, которые до сих пор являются участниками группы. В музыке сочетаются элементы гаражного рока и фанковых ритмов. Несмотря на первоначально узкую целевую аудиторию, группа смогла добиться известности и поддержки крупного лейбла.

История группы 
 2007, март — формирование группы.
 2008 — появление на Nippon Television в вечернем шоу.
 2009 — переезд группы в Токио, 8 апреля вышел EP 黒猫チェルシー (Kuroneko Chelsea). Сатоси озвучил автора в фильме 色即ぜねれいしょん (Iro Soku ze ne Reason, Почему правда сияет?).
 2010 — дебют в передаче Music Japan при поддержке Sony Music Associated Reccords.

Участники 
 Сатоси Хироси Ватанабэ () (1990, 8 августа) — вокал
 Сава Рюдзи () (1990, 11 декабря) — гитара
 Мията Такэси () (1991, 1 февраля) — бас-гитара
 Кэйсукэ Окамото () (1990, 21 октября) — ударные

Дискография 
 EP
 黒猫チェルシー (Kuronko Chelsea) （8 апреля 2009）
 All de Fashion (All from Fashion) （2 декабря 2009）

 Студийные альбомы
 猫Pack (Neko Pack) （26 мая 2010）

 Сторонние проекты
 «69★TRIBE» Cupid Honey Traps Compiled by YOU-DIE!!! （1 мая 2009）
 どうしようかな (Dou Shiyou Kana) （Ватанабэ, 8 июля 2009）
 THIS IS FOR YOU 〜THE YELLOW MONKEY TRIBUTE ALBUM （9 декабря 2009）
 Ao no Rarabai  (37 закрывающая композиция Наруто)

Ссылки 
 Официальный сайт Kuroneko Chelsea
 Страница на Last.fm

Рок-группы Японии
Группы альтернативного рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году